Василий Бурхановский:
 Бурхановский, Василий Васильевич — русский генерал-майор, георгиевский кавалер
 Бурхановский, Василий Иванович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 9789; 26 ноября 1855.